Барчиха — посёлок в Шипуновском районе Алтайского края. Входит в состав Нечунаевского сельсовета.

История 
Основан в 1923 г. В 1928 году состоял из 121 хозяйства, основное население — русские. В административном отношении входило в состав Нечунаевского сельсовета Шипуновского района Рубцовского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 90 %.

Примечания 

Населённые пункты Шипуновского района